Ростов-на-Дону:

 Ростов-на-Дону — город на юге Российской Федерации, административный центр Ростовской области и Южного федерального округа.
 Ростов-на-Дону — международный аэропорт города Ростов-на-Дону.
 «Ростов-на-Дону — Москва» — фирменный поезд.
 «Ростов-на-Дону» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.

См. также 
 Ростов-Дон
 Ростов-Дон-ЮФУ